Monsters, mot signifiant monstres en anglais, peut faire référence à :

Fiction

Littérature 
 Invisible Monsters, titre original de Monstres invisibles, roman de Chuck Palahniuk ;
 The Sea of Monsters, titre original de La Mer des monstres, roman de Rick Riordan ;
 Donjon Monsters, série de bande dessinée d'heroic fantasy de l'univers de Donjon ;
 Ze craignos monsters, livre de Jean-Pierre Putters ;
 un manga de Naoki Urasawa .

Films 
 , film américain de  sorti en 2004 ;
 , film britannique de Gareth Edwards sorti en 2010 ;
 Monsters: Dark Continent, film de science-fiction britannique sorti en 2014 et faisant suite au précédent.
 , film chinois de Guo Hua sorti en 2015 ;
 Godzilla, King of the Monsters!, version japonaise (sortie en 1956) de Godzilla (film, 1954) ;
 The Monolith Monsters, sorti en 1957 ;
 Monstres invisibles, un film réalisé par Arthur Crabtree de 1958 ;
 Man, Monsters and Mysteries, titre original du court métrage d'animation Monstres et mystères ou les créatures mythologiques de notre société, sorti en 1974 ;
 Gods and Monsters, titre original de Ni dieux ni démons, sorti en 1998 ;
 Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, sorti en 2001 ;
 Monster's Ball, titre original de À l'ombre de la haine, sorti en 2001 ;
 Monsters, Inc., titre original du film d'animation Monstres et , sorti en 2001 ;
 Monsters vs. Aliens, titre original du film d'animation Monstres contre Aliens, sorti en 2009 ;

Autres 
 Aaahh!!! Real Monsters, titre original de la série d'animation Drôles de Monstres ;
 Monsters, court métrage d'horreur sorti en 2004 ;
 Monsters, série télévisée produite par Laurel Entertainment Inc. de 1988 à 1990 ;
 le titre original de l'épisode 1x03 de la série Roswell ;

Jeux vidéo 
 Dragon Quest Monsters, série de jeux vidéo de rôle dérivée de Dragon Quest ;
 Kid Icarus: Of Myths and Monsters, jeu vidéo de plate-forme ;
 King of the Monsters, jeu vidéo de combat ;
 Master of Monsters, jeu vidéo de stratégie au tour par tour ;
 PixelJunk Monsters, jeu vidéo de stratégie en temps réel ;
 Pocket Monsters, premier nom de Pokémon ;
 Yu-Gi-Oh! Duel Monsters World Championship 2007, jeu vidéo de carte de combat ;
 Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters, jeu vidéo de stratégie au tour par tour ;

Musique 
 Monsters : album de Jerry Lee Lewis (1971)
 Monsters, un album de D'espairsRay ;
 Monsters, un album des Meat Puppets ;
 Famous Monsters, album des Misfits ;
 Monsters and Robots, album de Buckethead ;
 Monsters in love, album de Dionysos ;
 Paper Monsters, album de Dave Gahan ;
 Scary Monsters (and Super Creeps), album de David Bowie ;
 Monsters, une chanson de Saara Aalto au Concours Eurovision de la chanson 2018
 Monsters, une chanson de Funeral for a Friend ;
 Monsters, une chanson de Matchbook Romance ;
 Monsters of Rock, ancien festival de hard rock et de heavy metal ;

Sport 
 les Lake Monsters du Vermont, équipe de baseball ;
 les Lock Monsters de Lowell, ancienne franchise professionnelle de hockey sur glace ;
 les Monsters du lac Érié, franchise professionnelle de hockey sur glace ;

Autres 
 Beowulf: The Monsters and the Critics, conférence donnée par J. R. R. Tolkien ;
 Hell'O Monsters, collectif d'artistes bruxellois ;
 Dubmonster (David le Dubmonster), WobWobWob Uber-Wobbler ;
 Monsters and Critics, blog d'information ;
 Walking With Monsters, titre original de la série documentaire Sur la terre des géants.

Homonymie de titre